Parafia Świętej Trójcy w Warszawie (ewangelicko-augsburska)
 Parafia Świętej Trójcy w Warszawie (rzymskokatolicka, na Solcu)
 Parafia Katolickiego Kościoła Narodowego pw. Świętej Trójcy w Warszawie